

Fisica 
 KEK – abbreviazione di "Kō Enerugī Kasokuki Kenkyū Kikō" (高エネルギー加速器研究機構), centro di ricerca giapponese di fisica delle particelle.

Geografia 
 Kék  – paese della provincia di Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungheria)

Sigle 
 Key Encryption Key  – tipo di chiave crittografica
 Konferenz Europäischer Kirchen  – Conferenza delle Chiese europee

Codici 
 KEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ekwok (Alaska) (Stati Uniti)
 kek – codice ISO 639-3 della lingua kekchí